

Musica 
 Done – album dei 18th Dye del 1994
 Done – singolo di Sarah Brightman del 2009
 Done – singolo dei The Band Perry del 2013

Persone 
 Ken Done – artista australiano